Лос Гарсија има више значења:

 Лос Гарсија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гарсија, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гарсија, Ехидо Тласкала (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гарсија, Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гарсија, Сомбререте Нумеро Уно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гарсија (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гарсија (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гарсија (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гарсија, Лос Ногалес (Сакраменто), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гарсија, Ел Бордо (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Гарсија (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гарсија (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гарсија (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Гарсија (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Гарсија (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гарсија (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гарсија (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гарсија (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гарсија (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарсија (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарсија (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарсија (Мијер и Норијега), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарсија (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарсија, Лос Ринконес (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарсија (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарсија, Ел Верхел (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Гарсија (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Гарсија (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Гарсија (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гарсија (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гарсија (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гарсија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гарсија (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гарсија (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гарсија (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гарсија (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гарсија (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гарсија, Кинта (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Гарсија (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Гарсија (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Гарсија, Ел Крусеро (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Гарсија, Ел Потреро (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику